Fimbrie (von ; Plural: Fimbrien) steht für

 Pilus, haarähnliches Anhangsgebilde einiger Bakterien
 Fimbria ovarica, Schleimhautfranse am Übergang des Eileiters auf den Eierstock
 Fimbria hippocampi, einen Nervengewebestreifen, der zu- und ableitende Nervenfasern des Hippocampus enthält